Mühlhause ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mühlhause (1824–1883), kurhessischer Abgeordneter
 Sarah Mühlhause (* 1982), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Mühlhausen